Plaatsen in Bulgarije
Ribaritsa (Lovetsj), dorp in gemeente Teteven, oblast Lovetsj
Ribaritsa (Sofia), dorp in gemeente Etropole, oblast Sofia